Szeptember végén, 1942-ben készült magyar film
Szeptember végén, 1973-ban készült tévéfilm
Szeptember végén, Petőfi Sándor verse